La Coppa UEFA 1973-1974 è stata la 3ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal Feyenoord che sconfisse il  nella doppia finale.

Formula 
Per questa edizione la UEFA revocò il terzo club a Francia, Portogallo e Jugoslavia, concedendolo invece alla Scozia, oltre al Belgio per supplire alla rinuncia albanese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1973-1974
 Coppa delle Coppe 1973-1974

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
Edizioni della Coppa UEFA